Mercuria steht für:

 eine Gattung der Wasserdeckelschnecken, siehe Mercuria (Gattung)
 A.V. Mercuria San Gallensis, Studentenverbindung an der Universität St. Gallen, Schweiz
 K.Ö.H.V. Mercuria Wien, Studentenverbindung in Wien, Österreich
 K.Ö.St.V. Mercuria zu Eferding, Studentenverbindung in Eferding, Österreich
 K.Ö.St.V. Mercuria zu Oberwart, Studentenverbindung in Oberwart, Österreich; gegr. 1960
 Mercuria Energy Group, schweizerisches Unternehmen im Mineralölhandel

Siehe auch:
 Girolamo Mercuriale (1530–1606), italienischer Arzt
 Johannes von Mirecourt (* um 1300; † nach 1349, lateinisch Johannes de Mercuria), Philosoph und Theologe 
 Mercurio (Begriffsklärung)
 Merkur (Begriffsklärung)